A 2001-es női kézilabda-világbajnokság a 15. volt a női kézilabda-vb-k történetében. Olaszország rendezte 2001. december 4. és december 16. között. A tornát Oroszország nyerte, története során először. A magyar válogatott a hatodik helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 24 csapatot 4 darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első négy helyezett jutott tovább a nyolcaddöntőbe, az ötödik és hatodik helyezettek kiestek. A nyolcaddöntőtől egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna, az első 8 helyért játszottak helyosztó mérkőzéseket.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2001-es férfi kézilabda-világbajnokság

vilagbajnoksag
Női kézilabda-világbajnokságok